Sula kan henvise til:
 Sula (Norge) – økommune i Møre og Romsdal fylke i Norge
 Sula (Frøya) – en ø Frøya kommune i Trøndelag fylke i Norge
 Sula (Solund) – en ø i Vestland fylke i Norge
 Sula (flod) – biflod til Dnepr i Ukraine
 Sula (biflod til Petjora) – biflod til Petjora i Rusland